Elworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Elworthy (* 1961), neuseeländischer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 David Elworthy (* 1940), britischer Mathematiker
 Samuel Charles Elworthy (1911–1993), britischer Offizier der RAF
 Scilla Elworthy (* 1943), Gründerin der Oxford Research Group

Elworthy steht für:
 Elworthy (Somerset), ein Ort in Somerset, England